Иоганн Казимир:
 Иоганн Казимир (1596—1660) — князь Ангальт-Дессау
 Иоганн Казимир (1543—1592) — герцог Саксен-Кобурга
 Иоганн Казимир (1564—1633) — пфальцграф Рейнский, регент Курпфальца с 1583 года
 Иоганн Казимир Пфальц-Клеебургский (1589—1652) — первый пфальцграф Пфальц-Клебургский